Кислиця — кущ із родини барбарисових.
 Кислиця — яблуко з дикої яблуні.
 Кислиця — село в Україні, Ізмаїльський район Одеської області